Eimann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Eimann (auch: Eymann; 1764–1847), Kolonist und Begründer der deutschen Ansiedlungsgeschichte in der Batschka
 Kurt Eimann (1899–1980), SS-Obersturmbannführer und Kriegsverbrecher

Siehe auch:
 Eiermann
 Eymann